Batilly (Meurthe-et-Moselle)
 Batilly (Orne)
ook:
Batilly-en-Gâtinais,  Loiret  
Batilly-en-Puisaye, Loiret